«Симпсоны» — американский мультсериал.

«Симпсоны» также может означать:

 Семья Симпсонов
 Симпсоны (франшиза)
 «Симпсоны в кино» — мультфильм 2007 года.

Игры 
 Симпсоны (пинболл) — игра-пинболл 1990 года.
 Симпсоны (видеоигра) — аркада 1991 года.
 The Simpsons Game — видеоигра 2007 года.

Другое 
 The Simpsons Ride — тематический парк, расположенный в Universal Studios Florida и Universal Studios Hollywood.

См. также 
 Симпсон